Monterey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Monterey Township (Michigan)
 Monterey Township (Nebraska)
 Monterey Township (Ohio)